Arro (Corsica); een gemeente op het eiland Corsica;
 Arro (Gällivare); een dorp in Zweden.